Batujaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Batujaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 108,23), Jawa Barat, 
 Desa Batujaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,04, long 107,18), Jawa Barat, 
 Kecamatan Batujaya, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar